Le mot Noon signifie midi en anglais mais il peut également faire référence à :
 Noon, la langue du peuple Nones parlée dans l'ouest du Sénégal ;
NOON, un groupe français de musique électronique aux influences traditionnelles ;

Patronyme 
 Carole C. Noon (1949-2009), anthropologue et primatologue américaine ;
 Colin Noon (1975-), un joueur écossais de rugby à XV ;
 Jamie Noon (1979-), un joueur anglais de foot qui joe actuellement au Paris Saint Germain;
 Jeff Noon (1957-), un écrivain anglais de fantastique et de science-fiction.

Voir aussi